Markus Näslund – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Mats Näslund – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Sandra Näslund – sciatrice freestyle svedese